Metal peut désigner :
 métal en anglais ;

Titres

Musique 
 Metal, le douzième album studio du groupe de thrash metal canadien Annihilator (2007) ;
 Metal, le deuxième album du groupe de heavy metal Manilla Road, paru en 1982 ;
 Metals, le quatrième album solo de Feist, sorti en 2011.

Cinéma 
 Metal: A Headbanger's Journey, un documentaire sur l'univers du metal sorti en 2005.

Informatique 
 Metal est une API pour les calculs graphiques, développé par Apple en C%2B%2B.

Voir aussi